Eversdorf steht für:

 Eversdorf (Kaaks), einen Ortsteil von Kaaks im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Eversdorf (Salzwedel), einen Ortsteil von Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt